The Pleasure Seekers – film del 1920 diretto da George Archainbaud
 Mentre Adamo dorme (The Pleasure Seekers) – film del 1964 diretto da Jean Negulesco
 The Pleasure Seekers – gruppo musicale statunitense
 The Pleasure Seekers – album dei The System del 1985